Litvak – altro nome degli ebrei lituani
 Anatole Litvak – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense di origine ucraina
 Lena Litvak – tennista ucraina
 Lidija Litvjak – aviatrice sovietica
 Meir Litvak – storico israeliano
 Moshe Litvak – calciatore e manager calcistico israeliano
 Salvador Litvak – regista cileno di origine statunitense ed ebrea
 Sergio Litvak – calciatore cileno